Serrières est un toponyme qui peut désigner :
 Serrières (Ardèche), commune française de l'Ardèche
 Serrières (Meurthe-et-Moselle), ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, intégrée à Belleau
 Serrières (Saône-et-Loire), commune française de Saône-et-Loire
 Serrières (Neuchâtel), quartier de la ville suisse de Neuchâtel

Voir aussi
 Serrières-de-Briord, commune française de l'Ain
 Serrières-en-Chautagne, commune française de la Savoie
 Serrières-sur-Ain, commune française de l'Ain

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France